Krameria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Krameria ingår i familjen Krameriaceae. 

Krameria är enda släktet i familjen Krameriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pockenholtsordningen
Krameria